Педуцей (Peducaeus) е име на:

 Републиканска фамилия Peducaei Priscini
 Секст Педуцей (трибун), народен трибун 113 пр.н.е.
 Секст Педуцей (претор), претор 77, пропретор на Сицилия 76 и 75 пр.н.е.
 Секст Педуцей (управител), управител на Сардиния 48, на Испания 39 пр.н.е.
 Тит Педуцей, суфектконсул 35 пр.н.е.
 Луций Педуцей Фронтон, прокуратор в Азия по времето на император Клавдий
 Луций Педуцей Колон, префект на Египет 70 г., баща на Марк Педуцей Сениан
 Марк Педуцей Сениан, суфектконсул 89 г.
 Квинт Педуцей Присцин, консул 93 г.
 Марк Педуцей Присцин, консул 110 г.
 Марк Педуцей Стлога Присцин, консул 141 г.
 Марк Педуцей Плавций Квинтил, консул 177 г.